Artigues ou Artigue peut faire référence à :

Avec l'orthographe « Artigues»

Toponymes 
Plusieurs communes françaises portent ce nom :

 Artigues, à l'est du département de l'Ariège ;
Artigues, un hameau de la commune d'Audressein, à l'ouest du département de l'Ariège ;
 Artigues, dans l'Aude ;
 Artigues, ancienne commune de Lot-et-Garonne, aujourd'hui intégrée à Moncrabeau ;
 Artigues, dans les Hautes-Pyrénées ;
Artigues, un lieu-dit et un plateau dans la vallée de l'Adour du Tourmalet en amont du hameau de Gripp et en aval de La Mongie ; le plateau d'Artigues était jusqu'en 1932 le terminus du tramway de la Bigorre ;
 Artigues, dans le Var ;
 Artigues-près-Bordeaux, en Gironde.
Un lac porte ce nom :
 le lac de Bious-Artigues dans les Pyrénées-Atlantiques.

Une rue française :
 la rue d'Artiguemale (Bordeaux et Pessac) : « Artiguemale » signifiant « la mauvaise terre » car les lieux environnants étaient connus pour être très marécageux.

Patronymes 

 Gilles Artigues (né en 1965), homme politique français.
 Aimé-Gabriel d'Artigues (1773-1848), industriel français.

Avec l'orthographe « Artigue»

Toponymes 
 Artigue, rivière française affluent du Vicdessos en Ariège.
 Le port de l'Artigue, col transfrontalier () des Pyrénées entre l'Ariège et le Pallars Sobirà.
 Artigue, commune française de Haute-Garonne.

Patronymes 
 Albert-Émile Artigue (1850-1927), peintre franco-argentin.
 Bernard-Joseph Artigue (1859-1936), peintre français.
 Michèle Artigue (née en 1946), mathématicienne française.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Patronyme occitan